Saurin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernard-Joseph Saurin (1706–1781), fransk författare och dramatiker
 Jacques Saurin (1677–1730), franskfödd reformert predikant 
 Joseph Saurin (1659–1737), fransk matematiker

Franska efternamn